Alberto Nocerino – calciatore italiano
 Antonio Nocerino – calciatore italiano
 Simona Nocerino – politica italiana
 Vitale Nocerino – giocatore di biliardo italiano, specialità Cinque birilli